Le championnat du monde d'échecs féminin 2012 était un tournoi à élimination directe, pour désigner la championne du monde féminine. Le titre a été remporté pour la première fois par l'Ukrainienne Anna Ushenina. La championne en titre, Hou Yifan, a été éliminée au deuxième tour.

Le tournoi s'est déroulé sous la forme d'un tournoi à élimination directe de 64 joueurs à Khanty Mansiysk, en Russie, du 10 novembre au 1er décembre 2012. Chaque paire était composée de deux parties, et de tie-breaks à temps plus rapides, si nécessaire.

Après seulement deux victoires de joueuses moins bien classées au premier tour, le deuxième tour a vu les trois premières têtes de série s'incliner face à des joueuses classées 150 points Elo en dessous d'elles, dont la troisième tête de série Anna Mouzytchouk, qui s'est inclinée face à la future championne du monde. La quatrième tête de série a été éliminée en quart de finale. La finale se composait de quatre parties en contrôle de temps classique, suivies de parties au tie-break, Anna Ushenina y a battu l'ancienne championne du monde Antoaneta Stefanova dans la première série de tie-breaks. La finale inattendue de deux joueurs moins bien classés a soulevé des questions, à savoir si un système d'élimination par match unique est le meilleur moyen de déterminer le champion du monde.

Ushenina a perdu son titre lors du championnat du monde d'échecs féminin 2013, après la septième partie d'un match de dix parties contre Hou Yifan, vainqueur du Grand Prix féminin de la FIDE 2011-2012.

Participants 
Les joueuses se sont qualifiés pour le tournoi grâce au championnat du monde précédent, à la liste de classement de la FIDE, aux championnats continentaux et à deux candidates nommé par le président de la FIDE. Les joueuses ont été classés en fonction de leur classement Elo (liste de novembre 2012), à l'exception de la championne en titre, Hou Yifan, qui était le numéro 1. tête de série n° 1.

 , 2606, GM (WC)
 , 2610, GM (WC)
 , 2586, GM (J10)
 , 2565, GM (WC)
 , 2553, GM (E11)
 , 2539, GM (E10)
 , 2524, GM (E10)
 , 2521, GM (E10)
 , 2517, MI (R)
 , 2516, GM (E10)
 , 2515, GM (E10)
 , 2512, GM (AS11)
 , 2504, MI (E11)
 , 2501, GM (R)
 , 2501, GMF (Z3.5)
 , 2491, GM (E10)
 , 2491, GM (R)
 , 2489, MI (Z2.1)
 , 2478, GMF (E11)
 , 2476, MI (E10)
 , 2476, GM (E11)
 , 2470, GM (E11)
 , 2470, MI (Z2.1)
 , 2468, MI (R)
 , 2467, GMF (PN)
 , 2465, GMF (Z3.5)
 , 2457, MI (E11)
 , 2455, MI (E11)
 , 2454, MI (E10)
 , 2452, MI (R)
 , 2451, GM (E10)
 , 2445, GM (E10)
 , 2441, MI (R)
 , 2432, GMF (PN)
 , 2429, GMF (J11)
 , 2428, MI (E10)
 , 2415, MI (E11)
 , 2414, GM (E11)
 , 2413, GMF (Z3.5)
 , 2410, MI (E10)
 , 2409, MI (E10)
 , 2394, MI (Z3.3)
 , 2384, MI (E11)
 , 2383, MI (E11)
 , 2383, MI (E11)
 , 2377, MI (E11)
 , 2369, MI (Z2.5)
 , 2367, GMF (E10)
 , 2355, MI (E11)
 , 2321, GMF (AS10)
 , 2304, GMF (Z2.1)
 , 2273, GMF (AM)
 , 2251, GMF (Z3.7)
 , 2220, MIF (Z3.4)
 , 2219, MIF (Z3.1)
 , 2209, GMF (Z3.5)
 , 2190, MI (Z3.6)
 , 2175, WFM (Z2.4)
 , 2159, MIF (Z2.3)
 , 2155, GMF (AF)
 , 2138, MIF (Z2.2)
 , 2055, MIF (AF)
 , 1871, MIF (AF)
 , 1821, MIF (Z3.2)

Parcours de qualification 

 CM : Championne du monde d'échecs, vice-championne du monde d'échecs 2011, demi-finaliste du championnat du monde d'échecs 2010.
 J10 et J11 : Championnes du monde junior 2010 et 2011
 R (Rating) : Elo (la moyenne de tous les Elo publiés de juillet 2011 à janvier 2012 a été utilisée) (6)
 E10 et E11 : Championnats d'Europe individuels 2010 et 2011 (28)
 AM : Championnat continental américain d'échecs 2011

 AS10 et AS11 : Championnats d'échecs asiatiques 2010 et 2011
 AF : Championnat d'Afrique d'échecs 2011 (3)
 Z2.1 (3), Z2.2, Z2.3, Z2.4, Z2.5, Z3.1, Z3.2, Z3.3, Z3.4, Z3.5 (4), Z3.6, Z3.7 : Tournois zonaux
 PN : Nomination par le président de la FIDE (2)

Format 
Chaque paires consistait en deux parties jouées sur deux jours, une avec les blancs et une avec les noirs. Les contrôles de temps dans les parties classiques étaient de 90 minutes pour les 40 premiers coups avec un ajout de 30 minutes au 41e coup. En cas d'égalité, des bris d'égalité étaient joués le jour suivant. Le format pour les tie-breaks était le suivant : 

 Deux parties rapides (25 minutes plus 10 secondes d'incrément)
 Si le score est toujours égal, deux parties rapides (10 minutes plus 10 secondes d'incrément).
 Si le match est à égalité après ces deux parties, les adversaires jouent deux parties de blitz (5 minutes plus 3 secondes d'augmentation).
 Si le score était toujours à égalité après deux parties de blitz, une seule partie Armageddon (les blancs doivent gagner, les noirs n'ont besoin que d'un match nul) était jouée. Les Blancs disposaient de 5 minutes, les Noirs de 4 minutes, et les deux joueurs avaient des incréments de trois secondes à partir du 61e coup.

Prix 
Le championnat avait un prize-pool de 450 000 US-Dollar. Les prix étaient de 3 750 dollars pour les perdants du premier tour, 5 500 dollars pour le deuxième tour, 8 000 dollars pour le troisième. Les perdants des quarts de finale recevaient 12 000 dollars, les demi-finalistes 20 000 dollars. Stefanova a ensuite reçu 30 000 dollars pour avoir terminé deuxième face à Ushenina, qui a reçu 60 000 dollars. Il s'agissait de la même répartition que lors du championnat à élimination directe de 2010.

Couverture 
Le tournoi a été diffusé chaque jour en intégralité sur le site Web du tournoi. La couverture en direct n'était interrompue que pour les pauses publicitaires. Le flux vidéo était également jouable à la demande jusqu'au début de la journée suivante. La couverture était assurée en basse et haute définition avec des commentaires du Grand Maître en trois langues : anglais, russe et, pour la première fois, chinois. Les derniers jours, la diffusion a été suivie par plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs en direct.

Résultats

Match final 
La finale s'est décidée après quatre matchs à contrôle de temps classique et deux tie-breaks rapides. Anna Ushenina a remporté le titre, en battant la championne du monde d'échecs féminins 2004, Stefanova. Stefanova était également la championne du monde d'échecs rapides en titre.

Tournoi à élimination directe 
Les paires du premier tour ont été publiées le 1er novembre 2012.

Notes et références 

Championnat du monde féminin d'échecs
Echecs feminin
Echecs feminin 2012
2012 en Russie